Alunno (italienisch: „Schüler“) ist das Pseudonym folgender Personen:

 Francesco Alunno (Francesco Del Bailo, 1484 ? – 1556), italienischer Kalligraf, Lexikograf und Grammatiker
 Nicolò Alunno (Niccolò di Liberatore, L’Alunno; * ca. 1430, † ca. 1502), italienischer Maler